in samenstellingen:
Bazoges-en-Paillers, Vendée
Bazoges-en-Pareds, Vendée